Mulay Hasán, en árabe مولايّ حسن Mūlāyy Ḥasan, en francés Moulay Hassan, puede hacer referencia a:
 Muley Hacén (1436-1485), penúltimo sultán del reino nazarí de Granada.
Mulay Hasán (1836-1894), posteriormente llamado Hasán I, sultán del imperio jerifiano desde 1873 hasta su muerte.
 Mulay Hasán (1929-1999), posteriormente llamado Hasán II, rey de Marruecos entre 1961 a 1999, hijo del sultán Sidi Mohammed.
 Mulay Hasán (2003), príncipe heredero de Marruecos, hijo mayor de Mohammed VI.

Otros 
 Puente Mulay Hasán, antiguo puente en Rabat, destruido en 2012 para ser sustituido por el puente Hasán II.
 Circuito Internacional Moulay El Hassan, circuito en Marrakesh.